Финал Кубка Шотландии по футболу 1951 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1950/51, в котором встречались клубы «Селтик» и «Мотеруэлл». Матч состоялся 21 апреля 1951 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря единственному забитому мячу в исполнении форварда «кельтов» Джона Макфейла победу праздновали футболисты глазговского коллектива.

Путь к финалу

«Селтик»

«Мотеруэлл»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на thecelticwiki.com

1951
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Мотеруэлл»
Футбол в Европе в 1951 году
События 21 апреля
Апрель 1951 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1951 году